AKN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto King Salmon, King Salmon (Alaska), Stati Uniti